Le ragazze di San Frediano – romanzo di Vasco Pratolini del 1949
 Le ragazze di San Frediano – film del 1955 diretto da Valerio Zurlini
 Le ragazze di San Frediano – miniserie televisiva italiana del 2007